В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1245 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1245 году

Январь 
 27 января —  — епископ Херефорда (1234—1239)

Февраль 
 8 февраля —  — французский философ и теолог.
 15 февраля — Болдуин де Редверс, 6-й граф Девон — граф Девон (1217—1245)

Март 
 22 марта — Роже д’Арманьяк-Фезансаге — виконт де Фезансаге (1215—1245)

Май 
 8 мая — Беатриса д'Эсте — королева-консорт Венгрии (1234—1235), жена Андраша II

Июнь 
 10 июня —  — первый епископ Кордовы после её освобождения во время Реконкисты (1239—1245)
 25 июня —  — князь-епископ Шпейера (1237—1245)

Август 
 19 августа — Раймунд Беренгер IV — граф Прованса (1209—1245), граф Форкалькье (1222—1245)

Сентябрь 
 12 сентября —  — епископ Ажена (1235—1245)

Ноябрь 
 24 ноября — Уолтер Маршал, 5-й граф Пембрук — граф Пембрук (1242—1245), граф-маршал (1242—1245)

Декабрь 
 4 декабря 
  — епископ Бамберга (1242—1245)
  — первый епископ Пруссии
 23 декабря — Ансельм Маршал, 6-й граф Пембрук — граф Пембрук (1245), граф-маршал (1245)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Александр Гэльский — английский схоласт-францисканец, основатель францисканской школы при Парижском университете.
 Андрей Мстиславич — русский князь из ветви Ольговичей, убит монголами.
 Герард Мекатти, Вилламаньский — святой римско-католической церкви .
  — французский трувер
  — епископ Кейтнесса 1222/1224—1245, основатель Дорнохского кафедрального собора, святой римско-католической церкви .
  — граф Катценельнбоген (1229—1245)
 Жоффредо да Трани — кардинал-дьякон Сант-Адриано, специалист по каноническому праву (1244—1245)
  — мусульманский теолог
 Отто фон Ботенлаубен — немецкий средневековый поэт периода позднего миннезанга, Рыцарь, участник крестовых походов, основатель монастырей. Дата смерти предположительна.
  — архиепископ Нарбонны (1226—1245)
 Русудан — царица Грузии (1223—1245), последний средневековый правитель единой Грузии

См. также 
 Список умерших в 1244 году
 Список умерших в 1246 году

1245